Dlouhá Louka (dt. Langewiese) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Dlouhá Louka (Osek), Ortsteil von Osek, Okres Teplice
 Dlouhá Louka (Lužany u Přeštic), Ortsteil von Lužany u Přeštic, Okres Plzeň-jih
 Dlouhá Louka (Lípa nad Orlicí), Ortsteil von Lípa nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou